Ереминка — топоним в России:
 
 Ерёминка — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Ерёминка — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Ереминка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Ереминка — река в Свердловской области